Corella peut faire référence à :
 Corella, ville en Navarre, en Espagne ;
 Corella, ville aux Philippines ;
 Corella (genre), genre d'ascidies de la famille des Corellidae ;
 René Corella (1991-), coureur cycliste mexicain.

Homonymie de toponyme